

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Foley – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Baldwin
 Foley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Benton
 Foley – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln

Inne 
 Foley – nagranie efektów dźwiękowych